Michelle Edwards (née en 1966),  joueuse et entraîneuse américaine de basket-ball
Michelle Edwards (née en 1974),  joueuse sud-africaine de badminton